De Superligaen 2014/15 was de 25ste editie van de hoogste voetbalafdeling van Denemarken, die werd opgericht in 1991. Voorheen heette deze competitie de SAS Ligaen (2001-2010). Aalborg BK trad aan als titelverdediger. Nieuwkomers waren Hobro IK en Silkeborg IF.

Het seizoen begon op vrijdag 18 juli 2014 met het duel FC Nordsjælland–FC Vestsjælland (3-2), en eindigde op 7 juni 2015. Het eerste doelpunt in deze competitie kwam op naam van Rasmus Festersen (FC Vestsjælland).

Op zondag 17 mei 2015 werd in de topper FC Midtylland-FC Kopenhagen (2-0) duidelijk wie zich landskampioen kon noemen. Het werd het eerste kampioenschap van FC Midtylland, sinds de oprichting in 1999.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Aantal goals per speelronde

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2014/15 uit in de Superligaen.

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Midtjylland

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Midtjylland, die in het seizoen 2014/15 onder leiding van trainer-coach Glen Riddersholm voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 2014
Deens voetbalelftal in 2015
Deense voetbalbeker 2014/15

2015
Competitievoetbal 2014/15